Gann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gann (* 1970), deutscher Jurist, Raoul Wallenberg-Biograf
 Ernest K. Gann (1910–1991), US-amerikanischer Flieger, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jason Gann (* 1971), australischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Kyle Gann (* 1955), Komponist, Musikkritiker und Musikpädagoge
 Merrilyn Gann (* 1963), kanadische Schauspielerin
 Pamela Gann (* 1948), US-amerikanische Mathematikerin, Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Thomas Gann (1867–1938), anglo-irischer Mediziner und Archäologe
 William Delbert Gann (1878–1955), US-amerikanischer Unternehmer, Börsenhändler und Autor

Ort:
 Gann (Ohio)

Schiffe
 Mehrere norwegische Schulschiffe:
 Gann (Schiff, 1903)
 Finnmarken (Schiff, 1912), von 1957 bis 1960 Gann
 Vanadis (Schiff, 1924), von 1961 bis 1977 Gann
 Sandnes (Schiff, 1950), von 1978 bis 1995 Gann
 Ragnvald Jarl, von 1995 bis 2007 Gann
 Narvik (Schiff), seit 2007 Gann

Siehe auch:
 Gan